Jaruga steht für:

Personen: 
 Izabela Jaruga-Nowacka (1950–2010), polnische Politikerin
 Jerzy Jaruga (* 1952), polnischer Kameramann, Bühnenbildner, Filmautor und Mediengestalter

geographische Objekte:
 Jaruga (Fluss), Fluss in Bosnien und Herzegowina